Andreas Görlitz (Weilheim, 31. siječnja 1982.), njemački je umirovljeni nogometaš.

Karijera

1860 München
Svoju Bundesligašku karijeru, Görlitz je započeo u TSV 1860 Münchenu kao vezni igrač. Od sezone 2003./04, igra na poziciji braniča.

Bayern München
U TSV-ov gradski rival, Bayern München, Görlitz je prešao 2004. godine. Dana 3. studenog 2004. godine, ozljedio se u utakmici Lige prvaka protiv Juventusa. Tek je 11. veljače 2007. ponovo zaigrao u Bundesligi.

Karlsruher SC
Na ljeto 2007. godine, najavljeno je da Görlitz odlazi u novopečenog prvoligaša Karlsruhera, tj. na jednogodišnju posudbu za 2007./08. sezonu. 9. svibnja 2008., objavljeno je da se posudba produžuje na još jednu sezonu, do 2009.

Bayern München
Görlitz se 1. srpnja 2009. vratio u Bayern München, s kojim ima ugovor do 30. lipnja 2010. godine.

Statistika

Izvori

Vanjske poveznice

 Statistika na "Fussballdaten.de" 
 Profil na "National Football Teams.com" 

Njemački nogometaši
Nogometaši FC Bayern Münchena
Nogometaši Karlsruhera
Nogometaši 1860 Münchena